Volkner ist der Familienname folgender Personen
 Robert Volkner (1871–1950), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant

Volkner steht für:
 Volkner Rocks, Inselgruppe im Norden der Nordinsel von Neuseeland, siehe Te Paepae o Aotea

Siehe auch:
 Völkner
 Völckner